Eberlanzia är ett släkte av spindeldjur. Eberlanzia ingår i familjen Daesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Eberlanzia